Alfafoetoproteïne, een eiwit dat vooral bij ongeboren kinderen en zwangere vrouwen voorkomt; in gebruik als biomarker
 Agence France-Presse, een Frans persbureau in Parijs
 Apple Filing Protocol, een protocol voor delen van bestanden
 Krijgsmacht van de Filipijnen (Armed Forces of the Philippines)
 Associação Fonográfica Portuguesa

Zie ook 
 APF (doorverwijspagina)